WCIT steht als Abkürzung für:

 World Conference on International Telecommunications, schreibt die Vollzugsordnung für internationalen Fernmeldedienste (engl. International Telecommunication Regulations, ITR) fort, siehe Internationale Fernmeldeunion
 Worshipful Company of Information Technologists
 War Crimes Investigation Team, US-amerikanisches Ermittlungsteam im Rahmen des War Crimes Program

Abkürzung